Zádor – comune del distretto di Rimavská Sobota (Slovacchia)
 Zádor – comune della provincia di Baranya (Ungheria)